Nering Bögel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Nering Bögel (1837–1901), deutscher Industriemanager 
 Johann Nering Bögel (1799–1865), deutsch-niederländischer Industrieller
 Johann Friedrich Nering Bögel (1755–1817), niederländischer Unternehmer